Matthew Graham ist der Name folgender Personen:

 Matthew Graham (Drehbuchautor) (tätig seit 1992), britischer Drehbuchautor
 Matthew Graham (* 1983), US-amerikanischer Pokerspieler, siehe Matt Graham (Pokerspieler)

Siehe auch:
 Matt Graham